The Best of puede referirse a:

Música
Álbumes
The Best of 1980-1990, álbum de U2.
The Best of 1990-2000, álbum de U2.
The Best of Acoustic Jethro Tull
The Best of Apocalyptica
The Best of Aztec Camera
The Best of Black Sabbath
The Best of Bond...James Bond
The Best of Bowie
The Best of Bruce Dickinson
The Best of Celtas Cortos
The Best of Coal Chamber
The Best of David Bowie 1969/1974
The Best of Depeche Mode - Volume 1
The Best of E.N.I.
The Best of George Harrison
The Best of Jethro Tull - The Anniversary Collection
The Best of L'Arc~en~Ciel 1994-1998
The Best of L'Arc~en~Ciel c/w
The Best of Leonard Cohen
The Best of Mandy Moore
The Best of Me, álbum de Bryan Adams
The Best of Melody.: Timeline
The Best of Michael Jackson
The Best of Motörhead
The Best of Nas
The Best of Nelly Furtado
The Best of Pantera: Far Beyond the Great Southern Cowboys' Vulgar Hits!
The Best of Paolo Conte
The Best of Ricky Martin
The Best of Shakira
The Best of Shaquille O'Neal
The Best of Sixpence None the Richer
The Best of Syd Barrett: Wouldn't You Miss Me?
The Best of Testament
The Best of The Band
The Best of The Band, Vol. II
The Best of the Best: 1984-2000, Vol. 1, álbum de W.A.S.P.
The Best of The Beta Band
The Best of The Doors
The Best of The Pogues
The Best of The Red Hot Chili Peppers
The Best of Van Morrison
The Best of Van Morrison Volume 3
The Best of Van Morrison Volume Two
The Best of Waylon Jennings
Canciones
The Best of Both Worlds, canción de Hannah Montana.
The Best of Both Worlds: The 2009 Movie Mix.
The Best of Times, canción de Dream Theater.